Шорец — фамилия.

 Шорец, Андрей Викторович (род. 1973) — белорусский государственный деятель, министр ЖКХ РБ (2011-14), председатель Минского горисполкома (2014–18).
 Шорец, Георгий Васильевич (1911—1988) — советский футболист.
 Шорец, Мария Сергеевна (род. 1990) — российская триатлонистка.